Эльгер — многозначное понятие:

Фамилия:

 Эльгер, Семён Васильевич (1894— 1996) — чувашский поэт, писатель, общественный деятель.

Другое:

 Эльгер — река в Забайкальском крае России